monó hangrendszer
 Mono (album)
 Mono (folyó)
 Mono (sziget)
 Mono (szoftver)
 Mono (együttes)
 Mono (Benin)